Литика може да се отнася за:

 „Литика“ (Λιθικά) или „За камъните“ (Περὶ λίθων), трактат на Теофраст, IV – III век пр. Хр.
 „Литика“ (Λιθικά) или „За камъните“ (Περὶ λίθων), орфически трактат, приписван на Орфей, вероятно IV сл. Хр.